Eloisa Coiro (2000) – velocista italiana, specialista dei 400 metri
 Michele Coiro (1925-1997) – magistrato italiano
 Rhys Coiro (1979) – attore statunitense di origini italiane